Западный Калимантан (, также сокращённо Kalbar) — провинция в Индонезии, на острове Калимантан.

Население — 5 414 390 чел. (2020 год). Административный центр — город Понтианак, находится почти точно на экваторе.

Административное деление 

Провинция Западный Калимантан делится на 12 округа и 2 городских муниципалитетов:

Примечания

Литература 
 Davidson, Jamie S. and Douglas Kammen (2002). Indonesia’s unknown war and the lineages of violence in West Kalimantan. Indonesia 73:53.
 Yuan, Bing Ling (1999). Chinese Democracies — A Study of the Kongsis of West Borneo (1776—1884).

Ссылки 
 WWF Heart of Borneo conservation initiative